12-й Молодёжный чемпионат Украины по футболу проводился с 16 июля 2015 года по 14 мая 2016 года. Чемпионом стал молодёжный состав футбольного клуба «Динамо» (Киев)

Участники 
По итогам сезона 2014/15 премьер-лигу покинули футбольные клубы:

 «Ильичёвец» (Мариуполь)— 14-е место в турнирной таблице 
 «Металлург» (Донецк) — 10-е место в турнирной таблице (расформирован) 

Из Первой лиги 2014/15 квалифицировались футбольные клубы:

 «Александрия» — 1-е место в турнирной таблице 
 «Сталь» (Днепродзержинск) — 2-е место в турнирной таблице 

В турнире принимали участие 14 молодёжных команд:

Географическое распределение команд

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

 Запорожский «Металлург» был исключён из чемпионата 14 марта 2016 года, сыграв 17 матчей. В оставшихся матчах команде засчитаны технические поражения (-:+), а командам соперницам технические победы (+:-).

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Молодёжный чемпионат на сайте Украинской премьер-лиги
 Молодёжный чемпионат на UA-Футбол

Молодёжный чемпионат Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2015/2016
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016